Эфиопы — этноним, который в зависимости от контекста может означать как жителей современной Эфиопии, так и мифический народ, упомянутый в Илиаде, и в Ветхом Завете Библии (, ), где этноним считался синонимом кушитов.

Подробнее см.:
 Население Эфиопии
 Эфиопы — союзники троянцев в Троянской войне
 Хабеша

См. также 

 Ethiope

Примечания 

Ветхозаветные народы